Kobilica (angleško grasshopper) je pravljična šahovska figura in sicer pravljični skakač. Kobilica se sicer giblje kot dama, v vse smeri, s tem da mora preskočiti drugo figuro in pristati na polju za njo. Kobilica na diagramu lahko skoči na označena polja (b2, d1, d7 and h8) lahko pa tudi vzame kmeta a7. Kobilica ne jemlje figure, ki jo preskoči (ovire), tako kot je navada v igri dama.

Kobilica je na diagramu običajno prikazana kot obrnjena dama, v šahovskem zapisu pa je označena s črko G. 

Na drugem diagramu je problem, mat v osmih potezah, ki je sicer precej čuden primer koincidence. Na tematskem problemskem turnirju je bila zahtevana pozicija s kobilico, brez omejitev števila potez. Neodvisno so eden od drugega poslali omenjeni problem Valerian Onitiu, Thomas Dawson, C. Fox in Hrvat Nenad Petrović. Problem jasno ilustrira gibanje kobilice. Rešitev problema: 1.Gh3 Gh4 2.Gh5 Gh6 3.Gh7 Gh8 4.Ge7 Gd7 5.Gc7 Gb7 6.Ga7+ Ga6 7.Ga5+ Ga4 8.Ga3#

Šahovske različice
Problemski šah
Šahovske figure